Энджел Смоллс (, ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель, лауреат премии XBIZ Award.

Биография 
Родилась 11 декабря 1993 года в маленьком городке Купертино (Калифорния). О ранней жизни известно мало. В порноиндустрии дебютировала в середине 2015 года, в возрасте 22 лет. В первой сцене снялась с мужчиной для студии Team Skeet.

Снимается для таких студий, как Tushy, Le Wood Productions, Evil Angel, ATK, Lethal Hardcore, Vision Films, Zero Tolerance, Blacked, Hard X, New Sensations, Sweetheart Video, Girlfriends Films, Brazzers, Reality Kings и другие..

В 2018 году была номинирована на AVN Awards в категориях «лучшая сцена двойного проникновения» за Young and Glamorous 9(«Молодые и гламурные») и «лучшая сцена секса в виртуальной реальности» за Let's Be Porn Stars(«Давайте будем порнозвёздами»).

Также в 2018 году номинировалась на XBIZ Award в категории «лучшая секс-сцена в виртуальной реальности» за Cutie Pie Cream Pie и победила в категории «лучшая сцена в табу-фильме» за роль в My Big Black Stepbrother. («Мой большой чёрный сводный брат»).

На июнь 2019 года снялась более чем в 210 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Analized,
 Butt Naked In Nature 2,
 DP Cuties,
 Fantasy Solos 15,
 Guess Who Gets The Cum,
 Her 1st Interracial,
 Kittens and Cougars 12,
 Lesbian Analingus 11,
 Mom Knows Best 2,
 Petite Amateurs 10,
 She's So Small 10,
 Teen Squirters.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами